podatność elektryczna
 podatność magnetyczna
 podatność płuc 
 podatność remontowa
 podatność skrętna
 podatność (mechanika)